Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier I, se dispute du  au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Halard et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2000)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
Miami
Tennis aux États-Unis en 2000
Compétition de tennis à Miami
Sport en mars 2000
Tennis en avril 2000